Danilo Lerda – calciatore argentino
 Dante Lerda – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Franco Lerda – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano